Thomas Dundas ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dundas of Fingask and Carronhall (1708–1786), schottischer Politiker
 Thomas Dundas, 1. Baron Dundas (1741–1820), schottischer Politiker
 Thomas Dundas (Gouverneur) (1750–1794), britischer Offizier und Politiker, Gouverneur von Guadeloupe
 Thomas Dundas (Vizeadmiral) (1761–1845), britischer Vizeadmiral
 Thomas Dundas, 2. Earl of Zetland (1795–1873), schottischer Politiker und Rennpferdebesitzer